Retchnoi Vokzal () — nome das estações de metro em diferentes cidades da Rússia:
 Estação Retchnoi Vokzal (metro de Moscovo) — Metro de Moscovo
 Estação Retchnoi Vokzal (metro de Novosibirsk) — Metrô de Novosibirsk

Desambiguação